Константин Фёдоров:
 Фёдоров, Константин В. (1932 — ?) — советский хоккеист.
 Фёдоров, Константин Георгиевич (1923—1994) — советский и украинский учёный-правовед и историк.
 Фёдоров, Константин Григорьевич (1894—1959) — участник Белого движения на Юге России, подполковник Корниловского ударного полка.
 Фёдоров, Константин Михайлович (1866—1947) — издатель и редактор газеты «Закаспийское обозрение».